

Шуміха — місто, Шуміхинський район, Курганська область
 Шуміха — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Шуміха — село, Тогульський район, Алтайський край